Жео́да или жеод ( от  или  — «землеподобный»), или крупная секреция — геологическое образование, замкнутая полость в осадочных (преимущественно в известковых) или некоторых вулканических породах, частично или почти целиком заполненная скрытокристаллическим или явнокристаллическим минеральным веществом, агрегатами минералов; полая крупная секреция. Форма жеоды может быть любая, но чаще она изометричная, округлая, эллипсоидальная и пр.

Строение жеоды 

В жеодах минеральное вещество откладывается послойно от стенок к центру, а в случае ритмичности процессов поступления минерального вещества образуются концентрические зональные слои (например, в агатах) или наслаивающиеся одна на другую друзовые корки. Поверхность внутренней полости жеоды может быть образована кристаллами, почковидной коркой, сталактитоподобными натёками и другими минеральными агрегатами. Самые большие жеоды могут достигать в поперечнике более 1 м. Маленькие жеоды называются миндалинами (минимальная величина — менее 1 см).

Особенно часто встречаются жеоды, состоящие из минералов группы кварца. Но обычны и для многих других минералов, отлагающихся в пустотах.

См. также 
 Занорыш
 Геоид

Примечания

Ссылки 

 [bse.sci-lib.com/article039687.html Значение слова «Жеода» в Большой советской энциклопедии]
 Наиболее типичная, разнообразная и красивая разновидность жеод — Агаты
 О строении и генезисе жеод кремнезёма на примере Подмосковья
 Жеода на сайте Австралийского музея  

Минеральные агрегаты